Цаца:

Топонимы 
 Цаца́ — село в Волгоградской области.
 Цаца́ — озеро в Волгоградской области.

Другое 
 Цаца — традиционное блюдо одесской и болгарской кухни.
 Цаца — малые и большие рельефные изображения, используемые в буддизме.
 Цаца — детская игрушка.